Hermann Karl Vogel (1841–1907), astronom niemiecki
 Hermann Wilhelm Vogel (1834–1898), fotochemik niemiecki
 Hermann Vögel (1902–1944), zbrodniarz nazistowski
 Hermann Vogel (ilustrator niemiecki) (1854–1921)
 Hermann Vogel (ilustrator francuski) (1856–1918)